Fidalgo, portugál nemesi cím
 Fidalgo, gőzhajó
Földrajz
 Fidalgo, brazil folyó
 Fidalgo, település az USA Washington államában